A 3-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Olanda în perioada 11 decembrie - 20 decembrie și a fost câștigat de Norvegia care a învins Danemarca cu scorul de 24-16.

Echipe 
S-au calificat următoarele națiuni:

Runda principală

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
19 decembrie 1998

Clasament final 

1998 în handbal
Handbal în Țările de Jos
Campionatul European de Handbal Feminin